Бирги́тта «Ги́ттан» Тёрн (; ) — шведская кёрлингистка.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото ().
 : золото (1979).
 : золото (, ), серебро (, ), бронза (, , ).
 : золото (1972).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Швеции по кёрлингу